Termin -{S59}- ima više značenja.

 S-oznake, S59: Potražiti informacije od proizvođača/dobavljača u vezi sa obnavljanjem/reciklažom
 Sikorsky S-59, helikopter